Рудской — русская фамилия. Известные носители:

 Рудской, Андрей Иванович (род. 1957) — советский и российский учёный-металлург, доктор технических наук, профессор, академик РАН.
 
 Рудской, Сергей Фёдорович (род. 1960) — российский военачальник, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник (2017).
 Рудской, Фёдор Андреевич (1921—1982) — командир танкового батальона, капитан, Герой Советского Союза.
Рудская
 Рудская, Светлана Витальевна (Бондарчук, род. 1968) — российская модель, телеведущая, главный редактор журналов «HELLO!».